Tableau kan have flere betydninger:

Tableau (opstilling) – en arrangeret opstilling af personer eller figurer som f.eks. viser en historisk begivenhed
Tableau (udråbsord) – et udråbsord, som fungerer som et udtryk man siger i forbindelse med en pludselig og overraskende eller pinlig situation
Tableaux vivants – en kortere afdeling af et skuespil, en opera eller ballet
Tableau économique – en økonomisk model fra 1700-tallet, som viser forskelle mellem forskellige økonomiske klasser